Појам Гизела од Бургундије може да се односи на:

 Гизела од Бургундија, војвоткиња Баварске
 Гизела од Бургундије, грофица Савоје
 Гизела од Бургундије, маркиза Монферата